Имената на числата е система за наименуването на числа в речта, за да бъдат те по-лесни за изговаряне. Малките числа от 1 до 19 се използват най-често в ежедневието и затова имат собствени имена. Имената на по-големите числа се дават през три разреда (хиляда за 103, милион за 106, милиард за 109 и т.н.), затова често числата се изписват с малко разстояние между всяка тройка цифри (ето така: 32 064 256), което спомага за по-лесния им прочит. Имената на числата, които нямат собствено име, се образуват чрез „събиране“ на тези, които имат: 1024 – хиляда двадесет и четири (1000 + 20 + 4).

Малки числа 
Тази таблица показа имената на някои числа до сто милиона в българския език, както и някои алтернативни имена.

Големи числа 
Съществуват две основни скали за именуване на големите числа – къса и дълга. Двете скали са еднакви до 106 – милион.

 Къса скала всеки следващ n-илион е хиляда пъти по-голям от предходния.
 Дълга скала всеки следващ n-илион е един милион пъти по-голям от предходния. Всеки n-илиард е милион пъти по-голям от предходния n-илиард и хиляда пъти по-голям от предходния n-илион.

В България, Русия, Турция, бившите съветски републики и др. се използва разновидност на късата скала, която се различава от стандартната къса само по това, че 109 се нарича милиард (или подобна дума) вместо билион.

Виж Употреба на късата и дългата скала по света.

* Името на мрежовата търсачка Google произлиза от английското название на числото гугол – googol.
 Окончанието -(и)лион се дава на числата 103n+3, където n е латинско число (за Франция – 103n).

Латинското число показва броя на „лионите“ (000) преди хилядите.

 Окончанието -(и)лиард се дава на числата 106n+3, където n е латинско число

Латинското число показва броя на „лиардите“ (000 000) преди хилядите.

Окончанието -лиард се използва в дългата скала, докато в късата се използва само -лион, с изключение на милиард вместо билион в някои езици (напр. български). В други езици правилата се различават, затова е най-удачно числата да се изписват като степени на 10. Названията на числата, по-големи от милиард, почти не се използват, а в математиката – никога, заради посочената двузначност.

Употреба на късата и дългата скала по света

Източници 

Числа